Жулиен Мишел Лерис () е френски писател и антрополог.

Биография 
Роден е на 20 април 1901 година в Париж в семейството на финансист. От младежка възраст се включва в артистичните среди, като до разрива си с Андре Бретон през 1929 година е активен участник в кръга на сюрреалистите, пише художествена проза и критика. През 1930 година се включва в антроположка експедиция на Марсел Гриол в Африка, след което в продължение на десетилетия работи в Музея на човека и публикува множество книги с етнографско съдържание.

Мишел Лерис умира от инфаркт на 20 септември 1990 година в дома си в Сен Илер.

Произведения 
 1925 – Simulacre, Le Point cardinal
 1934 – L'Afrique fantôme
 1938 – Miroir de la tauromachie (есе)
 1939 – L'Âge d'homme
 1943 – Haut Mal (стихотворения)
 1946 – Aurora (роман)
 1948 – Biffures (La Règle du jeu – I)
 1948 – La Langue secrète des Dogons de Sanga (второ изд.: 1992)
 1951 – Race et Civilisation
 1955 – Fourbis (La Règle du jeu – II)
 1955 – Contacts de civilisation en Martinique et en Guadeloupe
 1958 – La Possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar
 1961 – Nuits sans nuit et quelques jours sans jour
 1964 – Grande fuite de neige
 1964 – Miroir de la tauromachie, précédé de Tauromachies, G. L. M. impr. G. Lévis-Mano, illustré de André Masson, l'ouvrage est dédié à la mémoire de Colette Peignot
 1966 – Fibrilles (La Règle du Jeu – III)
 1966 – Brisées (recueil d'articles)
 1967 – Afrique noire: la création plastique (en collaboration avec Jacqueline Delange)
 1969 – Cinq études d'ethnologie
 1969 – Mots sans Mémoire (recueil de textes poétiques)
 1969 – Fissures
 1971 – André Masson, „Massacres“ et autres dessins
 1974 – Francis Bacon ou la vérité criante
 1976 – Frêle Bruit (La Règle du Jeu – IV)
 1978 – Alberto Giacometti
 1980 – Au verso des images
 1981 – Le Ruban au cou d'Olympia
 1985 – Langage, tangage, ou ce que les mots me disent
 1987 – Francis Bacon
 1987 – Roussel l'ingénu
 1988 – À cor et à cri
 1988 – À propos de Georges Bataille, Tours, Fourbis
 1989 – Bacon le hors-la-loi
 1990 – Entre Augures (entretiens avec Jean Schuster)
 1990 – Miroir de la tauromachie (éditions de luxe, avec quatre lithographies signées de Francis Bacon)
 1991 – La Course de taureau (scénario et texte du commentaire du film de Pierre Braunberger – édition de Francis Marmande)
 1991 – Pierres pour un Alberto Giacometti
 1992 – Zébrage (recueil d'articles – édition de Jean Jamin)
 1992 – Journal 1922 – 1989 (édition de Jean Jamin)
 1992 – Operratiques (édition de Jean Jamin)
 1992 – Un génie sans piédestal (recueil de textes sur Picasso – édition de Marie-Laure Bernadac)
 1992 – C'est-à-dire (édition posthume d'entretiens réalisés en 1986 et 1987 avec Jean Jamin et Sally Price)
 1992 – L'Évasion souterraine (édition de Catherine Maubon)
 1994 – Journal de Chine (édition de Jean Jamin)
 1994 – L'Homme sans honneur. Notes pour le sacré dans la vie quotidienne (édition de Jean Jamin)
 1995 – Francis Bacon ou la brutalité du fait
 1996 – Miroir de l'Afrique (recueil posthume illustré comprenant ses principaux écrits d'ethnologie africaine – édition de Jean Jamin)
 1997 – Wifredo Lam (édition de Pierre Vilar)
 1998 – Roussel & Co. (édition de Jean Jamin & Annie Le Brun)
 2000 – Le Merveilleux (édition de Catherine Maubon)
 2000 – Correspondance Leiris-Paulhan, 1926 – 1962 (éditions de Louis Yvert)
 2001 – Max Jacob, Lettre à Michel Leiris (édition de Christine Van Rogger Andreucci)
 2002 – Ondes, suivi de Images de marque
 2002 – Correspondance André Castel-Michel Leiris, 1938 – 1958 (édition d'Annie Maïllis)
 2003 – La Règle du jeu (Bibliothèque de la Pléiade – édition de Denis Hollier)
 2004 – Échanges et correspondances, Bataille-Leiris (édition de Louis Yvert)
 2004 – Francis Bacon, face et profil (réédition 2008)
 2011 – Écrits sur l'art (recueil posthume de tous ses textes sur la peinture et la sculpture – édition de Pierre Vilar)
 2013 – Correspondance Jacques Baron-Michel Leiris, 1925 – 1973
 2014 – Glossaire j'y serre mes gloses, suivi de Bagatelles végétales
 2014 – L'Âge d'homme précédé de L'Afrique fantôme (Bibliothèque de la Pléiade – édition de Denis Hollier)
 2015 – Cahier Dakar-Djibouti (avec Marcel Griaule, Gaston-Louis Roux, André Schaeffner, etc. – édition de Marianne Lemaire & Éric Jolly)

Бележки 

Френски писатели
Френски антрополози
Етнолози
Сюрреализъм
Родени в Париж
Починали от инфаркт на миокарда
Погребани на Пер Лашез